Polyporus  is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Polyporaceae. De typesoort is de franjeporiezwam (Polyporus tuberaster).

Kenmerken 
De soorten van het geslacht Polyporus (van het Griekse "met veel poriën") ontwikkelen centraal tot lateraal gesteelde, vertakte gesteelde, eenjarige, houtbewonende vruchtlichamen met een buisvormige hymenofoor aan de onderkant van de hoed. In het geval van de schermpjeseikhaas (Polyporus umbellatus) lijken de vruchtlichamen op de grond te leven, aangezien ze voortkomen uit een sclerotium met gladde schors, dat wordt gevormd in symbiose met honingzwammen op boomwortels. Het trama van de vruchtlichamen is vlezig als het vers is en wordt broos als het gedroogd is. De steel is bij alle soorten licht gekleurd en wordt met de jaren niet donkerder of zwart. De sporenprint is wit tot gebroken wit.

Microscopie 
Het hyfensysteem lijkt monomitisch aangezien de generatieve hyfen het vruchtlichaam domineren. Er komen echter ook skelethyfen- en bindhyfen voor, die tot 17 μm breed kunnen worden, waardoor het hyfensysteem trimitisch wordt. De sporen zijn cilindrisch van vorm

Ecologie 
De soorten van het geslacht leven als saprobionts op verschillende houtsoorten of op wortels en produceren witrot in het aangetaste hout.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 248 soorten (peildatum februari 2023):

Polyporaceae
Schimmelgeslacht